diverse personen genaamd Willem uit de familie Oranje, waaronder
 Willem van Oranje, prins van Oranje en graaf van Nassau-Dillenburg
 Prins Willem (schip, 1650), een spiegelretourschip van VOC uit 1650
 Prins Willem (schip, 1985), een replica van het spiegelretourschip uit 1985
 Prins Willem IV (schip, 1967), een veerboot uit 1967